Сезон 1981/82 — 51-й сезон для «Барселоны» в чемпионате Испании, а также 83-й год со дня основания футбольного клуба.

Состав команды 
Капитаном команды стал Антонио Ольмо, вице-капитан — Тенте Санчес.

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Вратари

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Защитники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Полузащитники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападающие

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Пенальти

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Чемпионат Испании

Турнирная таблица 

1 «Барселона» получила право участвовать в розыгрыше Кубка обладателей кубков УЕФА 1982/83 как победитель текущего розыгрыша Кубка кубков.

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок Испании

1/8 финала

Кубок обладателей кубков УЕФА

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания 

1981/1982
Барселона